Взятие на проходе ( — на проходе) в шахматах означает специальный ход пешки, при котором она берёт пешку противника, перемещённую с начальной позиции сразу на два поля. При взятии на проходе под боем оказывается не то поле, на котором остановилась вторая пешка, а то, которое было пересечено ею. Первая пешка завершает взятие именно на этом, пересечённом поле, как если бы пешка противника переместилась лишь на одно поле.

Подобная ситуация становится возможной только в тех случаях, когда пешка располагается на пятой (для белых пешек) или четвёртой (для чёрных пешек) горизонтали, а поле, которое пересекает пешка противника, находится у неё под боем. Взятие пешки противника может осуществляться только сразу после её перемещения на два поля. Совершать взятие на проходе можно только ответным ходом, иначе право взятия на проходе теряется.

Взять на проходе может только пешка, но не фигура противника. Пешка бьёт пешку.

История 
Правило взятия на проходе было введено в шахматы в XV веке практически одновременно с другим правилом, которое разрешало делать первый ход пешкой сразу на два поля вперёд. Обосновывается это правило просто: пешка не может перемещаться без риска быть взятой, когда поле прохода находится под боем противника.

Применение в дебюте 

Русская партия:
 1. e4 e5
 2. Кf3 Кf6
 3. d4 ed
 4. e5 Кe4
 5. Ф:d4 d5 (см. диаграмму)
 6. ed.

Другой пример появляется во французской защите: 1. e4 e6 2. e5. Если чёрные отвечают 2… d5, то белые могут взять пешку противника на проходе 3. ed, если 2… f5, то соответственно 3. ef.

Партия Гундерсен — Фол 

В 1928 году в Австралии прошла интересная встреча между Гуннаром Гундерсеном и Альбертом Фолом (). Мастер по шахматам Гундерсен оригинально использовал приём взятия на проходе на 15-м ходу после 14… g7—g5, объявив мат:

 13. h5+ Kph6
 14. К:e6+ g5
 15. hg e.p.×

В шахматной композиции 

В шахматной композиции (в задачах и этюдах) решение может начинаться взятием на проходе в том и только в том случае, когда с помощью ретроанализа можно совершенно точно установить, что именно та пешка, которая предполагается быть взятой на проходе, только что двигалась на два поля со своей начальной позиции. То есть не должно существовать ни одной легальной партии, которая бы заканчивалась каким-либо другим ходом.

Последним ходом чёрных мог быть только 0… g7—g5, поскольку 0… g6—g5 невозможно из-за положения белого короля. Также невозможны предыдущие ходы 0… Kpg7—h6 и 0… Kpg6—h6.

Решение:

 1. hg e.p. Kph5
 2. Л:h7×'''

Примечания 

Правила шахмат